Karl Streicher (* 1906; † nach 1949) war ein deutscher Turner und Turnlehrer aus Kiel.

Leben und Karriere 
Streicher wurde Ende Mai 1933 in die Meisterriege des Turnkreises Norden eingereiht, die in folgender Aufstellung beim Deutschen Turnfest in Stuttgart als Sondervorführung am Hochreck turnen sollte: Huck (1816), Stebens (1816) Waldeck (Hamburg-Rothenburgsort), Bach (1816), Streicher (Kiel 1844), Gromotka (Turnerbund Hamburg-Eilbeck), Behrens (HTBU), Drecoll (Rostock), Bestmann (Turnerbund Hamburg-Eilbeck), W. Schmidt (1816) und H. Schmidt (Turnerbund Hamburg-Eilbeck).

Im April 1934 gehörte er zu den 65 Bewerbern um die Turn-Weltmeisterschaften in Budapest.

Ende 1934 wurde er als Mitglied der Deutschlandriege für ein Turnen in Harburg eingereiht.

1935 wurde er Gaugerätemeister der Nordmark.

Streicher gehörte vor den  Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin zur Olympia-Vorbereitungsmannschaft, nahm an den Olympischen Sommerspielen aber nicht teil. 

Vom 4. bis 12. September 1938 war er für ein Turnen bei den Deutschen Kampfspielen in Nürnberg vorgesehen.

Ende 1947 kehrte er aus britischer Kriegsgefangenschaft zurück und turnte fortan noch für die Deutschlandriege. Im Herbst 1948 turnte er mit dem Kieler Männerturnverein von 1844 in Bergedorf gegen den Eimsbütteler Turnverband und die Bergedorfer Turnerschaft und wurde 4. in der Einzelwertung.

Im Februar 1949 übernahm er die Betreuung der Deutschlandriege, der Turn-Nationalmannschaft. Zusammen mit Olympiasieger Walter Steffens schulte er die Besten der jüngeren deutschen Turner vom 8. bis 16. April in Einbeck.

Weblinks 
 Artikel über Karl Streicher im Spiegel 16/1948 vom 17. April 1948
 In wenigen Zeilen in: Hamburger Abendblatt vom 26. März 1949.
 Kunstturner auf der Bühne in: Hamburger Abendblatt vom 18. Juni 1949.
 Eimsbüttels Turner ungeschlagen in: Hamburger Abendblatt vom 20. Juni 1949.
 Deutschland-Riege begeisterte in: Hamburger Abendblatt vom 18. Juli 1949.
 Schweden lädt deutsche Turner ein in: Hamburger Abendblatt vom 22. Dezember 1949.

Einzelnachweise 

Turner (Deutschland)
Deutscher Kriegsgefangener der Briten
Deutscher
Geboren 1906
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann